Аросемена () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аросемена, Отто (1925—1984) — эквадорский государственный деятель.
 Аросемена, Пабло (1836—1920) — южноамериканский государственный деятель, и. о. президента Панамы (1910—1912).
 Аросемена, Флоренсио Армодио (1872—1945) — панамский инженер и государственный деятель, президент Панамы (1928—1931).
 Аросемена Монрой, Карлос Хулио (1919—2004) — политический, государственный и общественный деятель Эквадора, президент Эквадора (1961—1963).